Sawaruchin ist der Familienname folgender Personen:

Alexei Borissowitsch Sawaruchin (* 1980), russischer Eishockeyspieler
Nikolai Nikolajewitsch Sawaruchin (* 1975), russischer Eishockeyspieler